Тори има више значења:
 Тори (Кјети)
 Тори (Фиренца)
 Тори (Форли-Чезена)
 Тори (Империја)
 Тори (Перуђа)
 Тори (Пјаченца)
 Тори (Пистоја)
 Тори (Равена)
 Тори (Сијена)